Видовице могу бити:

 Видовице (Орашје), насељено мјесто у општини Орашје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Видовице (Чешка), насељено мјесто у општини Куњице, Чешка Република